Дядюша — українське прізвище.

Відомі носії:

 Дядюша Галина Федорівна (1907—1980) — радянський науковець-патофізіолог, доктор медичних наук, професор.
 Дядюша Георгій Глібович (1932—1990) — український науковець-біоорганік, кандидат хімічних наук, лауреат премії імені А. І. Кіпріанова.
 Дядюша Сергій Іванович (1870—1933) — український військовий діяч, генерал-поручник Армії УНР.

Українські прізвища